Zarzuela del Pinar kans syfta på:

 Zarzuela del Pinar (kommun) – en kommun i Spanien
 Zarzuela del Pinar (kommunhuvudort) – kommunens huvudort